Saada est un patronyme partagé par plusieurs personnalités, ainsi qu'une toponymie rencontrée dans plusieurs pays.

Patronyme 

Alexandre Saada est un pianiste de jazz français né le  à Avignon.
Farid Saada, né en mai 1978, est Directeur Général de la société  Oltys, Président de Pôle Mobilité du Beauvaisis ;
Aurélie Saada est une chanteuse, auteure, compositrice et actrice française du groupe Brigitte.
Chaouki Ben Saada (), né le  1984 à Bastia, est un footballeur tunisien ;
Henri Saada, né le  à Gabès et mort le  à Paris, peintre franco-tunisien.
Jacques Saada (Tunis,  - ) est un homme politique québécois. Ancien ministre dans le gouvernement de Paul Martin, il a été député fédéral de Brossard—La Prairie pour le Parti libéral du Canada (PLC) de 1997 à 2006 ;
Jeanne Favret-Saada (Tunisie, 1934) est une ethnologue française.
Maxime Saada, né en juin 1970, est Directeur Général du Groupe Canal+, Président de Dailymotion, au Conseil d'Administration de Gameloft ;
Mohamed Saâda (), né le  à Tunis et décédé le , est un musicologue, chef d'orchestre et compositeur tunisien ; 
Mohamed Mokhtar Saâda (), né en 1894 à Tunis et décédé en 1962, est un journaliste tunisien ;
Nicolas Saada, né le , est un critique, scénariste et réalisateur français ;
Norbert Saada est un producteur de musique et, dans l’industrie du cinéma et de la télévision, un producteur français.

Toponymie 

 Le gouvernorat de Sa'dah (ou de Saada) est une des subdivisions du Yémen, situé au nord-ouest du pays, à la frontière de l'Arabie Saoudite ;
 Saâda (en arabe :  ; en berbère : ⵙⵄⴰⴷⴰ) est une commune rurale de la préfecture de Marrakech (région Marrakech-Safi) située à la limite ouest de l'agglomération de Marrakech ;
 Bou Saâda, Bou Saada ou Boussada (en arabe : ) est une commune de la wilaya de M'Sila, située à  au sud-ouest de M'Sila et à  au sud-est d'Alger ; 
 Sidi Saada est une commune de la wilaya de Relizane en Algérie ;

Divers 
L'Amel Bou Saâda est un club de football algérien basé à Bou Saâda fondé en 1941 ;
Pristurus saada est une espèce de gecko de la sous-famille des geckoninés.
Patronyme arabe